Розендаль (, , ) — многозначный термин.

Фамилия 
Розендаль — фамилия.
 Розендаль, Андреас (1864—1909) — датский шахматист еврейского происхождения.
 Розендаль, Сильвиус (1928—2003) — премьер-министр Нидерландских Антильских островов.
 Розендаль, Тон (род. 1960) — голландский разработчик программного обеспечения.

Топонимы 
 Розендаль — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Розендал
 Розендаль (кунгурский узел, цеппелин) — надёжный соединяющий узел.
 Розенталь